Chalk, basisch magnesiumcarbonaat (magnesia alba), gebruikt in de sport
 Magnesiumoxide (magnesia usta)
 Magnesia (departement)
 Magnesia aan de Meander
 Magnesia aan de Sipylos